Аленхерст има више значења:
 Аленхерст (Џорџија)
 Аленхерст (Њу Џерзи)